Kobalia oder Kobalija ist der Familienname folgender Personen:

 Michail Robertowitsch Kobalija (* 1978), russischer Schachspieler und -trainer
 Vera Kobalia (* 1981), georgische Politikerin